Od ove sezone najbolji nogometni klubovi bosnaskohercegovačkih Hrvata su se počeli suočavati s najboljim bošnjačkim klubovima za ulazak u UEFA-ina europska klupska natjecanja. Prvak je bio kao i predhodna četiri puta Široki Brijeg, a uz njih u play-off se plasirao mostarski Zrinjski.

Ljestvica

Najbolji strijelci

Vidi još 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1997./98.

Izvori 
 Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 120-125
 Zvonimir Čilić, Željko Kocaj: 66 godina NK "Vitez", NK Vitez, Vitez, 2013. str. 113
 rsssf.com
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 hskzrinjski.ba, Zrinjski Mostar - sezona 1997./98. , pristupljeno 21. studenog 2016.
 sportsport.ba

1997-98.
1997-98
 HB 1